Pokémon Unite — компьютерная игра в жанре MOBA, разработанная компанией TiMi Studio Group и выпущенная The Pokémon Company 21 июля 2021 для Nintendo Switch и 22 сентября 2021 для мобильных устройств.

Игровой процесс 
Игроки играют за покемонов, в игре участвуют две команды размером до 5 игроков (в зависимости от режима). В отличие от большинства MOBA игр, в процессе игры нужно не уничтожать базу соперника, а получать баллы. Для их получения требуется собрать ресурс с «диких» покемонов, прорваться к одному из специальных кругов, называемых «зонами гола» на вражеской половине поля боя и сделать каст, который может быть прерван получением урона. При успехе игрок теряет ресурс, а на счёт команды начисляются баллы. На один матч даётся 10 минут, по окончании которых команда, собравшая наибольшее количество баллов побеждает.

Режимы игры 
Существуют три различных режима игры: стандартный, рейтинговый и быстрый. В быстром режиме игра длится всего 5 минут, а игра проходит в формате 3 на 3 или 4 на 4 в зависимости от карты.

Критика 

Игра получила разные оценки критиков. IGN и Destructoid похвалили игру за игровой процесс, но раскритиковали микротранзакции.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Игры Pokémon
Компьютерные игры 2021 года
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры Free-to-play
MOBA
Кроссплатформенные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в Китайской Народной Республике